DFK Dainava este o echipă de fotbal din Alytus, Lituania.

Participări în campionatele lituaniene

Lotul actual 
Actualizat ultima dată la 16 ianuarie 2023.

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB" style="text-align:left"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB" style="text-align:left"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB" style="text-align:left"|
|----- style="background:#DFEDFD"

Jucători notabili
 Deivydas Matulevičius (2021)
 Linas Klimavičius (2021)

Antrenori
  Ričardas Grigaliūnas (2016);
  Darius Gvildys (2016–2017);
  Donatas Vencevičius (2018);
  Kim Rønningstad (2019);
  Łukasz Hass (2020);
  Fabio Mazzone (2020–2021);
  Tomas Ražanauskas (2021)
  Mattiew Silva, (Ianuarie 2022 – Mai 2022)

Note

Legături externe 
 Site Oficial
 Soccerway
 Globalsportsarchive

Dainava